A Tip, a kisegér (eredeti címén Tip the Mouse) televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Magyarországon a Minimax tűzte műsorra.

Ismertető 
A főhős Tip, aki egy kisegér, a családjával és barátaival azon töpreng, hogy a mindennapi dolgokban megoldást találjon a kérdésekre, ami felmerül a gyerekekben, a felnőttek világával kapcsolatban, és mindeközben a történetek szórakoztatóak a nézőknek.

Szereplők

Epizódok

Források 
 
 Tip, a kisegér a tv.hir24.hu-n

2014-ben bemutatott olasz televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok